

Geografia 
 Colle Abate – montagna in provincia di Frosinone (Italia)
 Abate Alonia – lago della Basilicata (Italia)
 Abate – località in provincia di Trapani (Italia)

Persone 
 Antonino Abate - (Catania, 1825 - Catania, 1888) - scrittore e politico italiano
 Beniamino Abate (San Martino Valle Caudina, 1962) – ex-calciatore italiano
 Carlo Abate (Milano, 1859 – Barre, 1941) – scultore italiano
 Carmine Abate (Carfizzi, 1954) – scrittore italiano
 Francesco Abate (Cagliari, 1964) – scrittore, giornalista e disc jockey italiano
 Giovanni Agostino Abate (Savona, 1495-1575 circa) – storico italiano
 Ignazio Abate (Sant'Agata de' Goti, 1986) – calciatore italiano
 Luigi Abate (XV-XVI secolo) - pittore italiano
 Marco Abate (Milano, 1962) – matematico e scrittore italiano
 Nicolò dell'Abate (Modena, circa 1510 – Fontainebleau, 1571) – pittore italiano
 Pasquale Abate (San Fili, 1813 -  Cosenza, 1837) - patriota italiano

Altro 
 Abate – cognome di lingua italiana
 Abate – famiglia modenese di pittori del XVI e XVII secolo
 Abate – religioso posto a capo di un'abbazia

Pagine correlate 
 Abati
 Abbate